Molekulska formula -{C15H23NO2S}- se može odnositi na:

 OSU-6162
 Pridopidin